

Pseudonyme 

 Carlos Alberto Brito Ferreira do Amaral (né en 1943), dessinateur portugais ;
 Hércules Brito Ruas (né en 1939), footballeur brésilien.

Patronyme

A-B 
  (1950-), personnalité politique brésilienne ;
  (1934?-), espérantiste brésilien ;
 Alonso Brito (1949-), auteur-compositeur-interprète cubain ;
 Andréa Brito (1997-), karatéka française ;
 Antero José Ferreira de Brito (1787-1856), militaire et homme politique brésilien ;
  (1969-), personnalité politique brésilienne ;
  (1831-1903), personnalité politique brésilienne ;
  (1908-1997), personnalité politique brésilienne ; 
 Baltemar Brito (1952-), joueur et entraîneur de football brésilien ;
  (1688-1760), écrivain portugais ;
 Carlos Alberto Brito Ferreira do Amaral (1943-), dessinateur portugais ;

C-F 
 Carlos Brito (1960-), homme d'affaires brésilien ;
  (1963-), footballeur et entraîneur de football portugais ;
  (1948-), journaliste brésilien ;
  (1859-1930), personnalité politique brésilienne ;
 César Brito (1964-), footballeur portugais ;
  (1985-), compositeur et mandoliniste brésilien ;
 Farias Brito (1862-1917), écrivain et philosophe brésilien ;
  (1957-), peintre portugais ;
 Francisco Xavier de Brito (17?-1751), sculpteur portugais ;

G-J 
  (1985-), footballeur cap-verdien ;
 Gino Brito (1941-), nom de ring du catcheur Louis Gino Acocella ;
  (1922-2006), chanteur brésilien ;
  (1908-1935), musicien et compositeur brésilien ;
  (1987-), joueur de football brésilien ;
 Hermínio de Brito dit Britto (1914-19?), joueur de football brésilien ;
 Jean Brito (1415-1484), imprimeur breton ;
 Jonathas Brito (1992-), athlète brésilien ;
  (1966-), volleyeur brésilien ;
  (1974-), footballeur portugais ;
  (1958-), journaliste brésilien ;

K-L 
  (1988-), acteur brésilien ;
  (19?-), miss et mannequin brésilienne ;
  (1984-), archer vénézuélien ;
 Livia Brito (1986-), actrice et mannequin mexicaine ;
  (1979-), joueur de football brésilien ;
  (1982-), joueur de football brésilien ;
  (1922-2003), entrepreneur brésilien ;
 Marco Luiz Brito (1977-), joueur de football brésilien ;

M-P 
  (1943-), guérillera et sociologue brésilienne ;
  (1959-), personnalité politique brésilienne ;
 Max Brito (1971-2022), joueur ivoirien de rugby à XV ;
  (19?-), peintre portugais ;
 Michelle Larcher de Brito (1993-), joueuse de tennis portugaise ;
 Miguel Roxo de Brito (15?-1597), navigateur et aventurier portugais ;
 Miguel Brito (1901?-19?), footballeur bolivien ;
  (1959-), diplomate portugais ;
  (1945-2010), percussionniste brésilien ;
  (1809-1861), écrivain et poète brésilien ;
  (1960-), journaliste sportif brésilien ;
 Paulo Sérgio Bento Brito (1968-), footballeur portugais ;
  (1950-), économiste brésilien ;

R-Z 
  (19?-), journaliste cubain ;
  (1957-), poète brésilien ;
  (1986-), joueur de football brésilien ;
  (1976-), footballeur portugais ;
  (1957-), acteur cubain ;
 Sidney dos Santos Brito (1979-), joueur de football brésilien ;
  (1987-), actrice brésilienne ;
  (1952-), chanteur brésilien ;
  (1986-), footballeur brésilien ;
  (1992-), footballeur brésilien ;
  (1974-), coureur automobile brésilien ;
 Verônica Brito (1986-), volleyeur brésilien ;
  (1975-), footballeur brésilien ;
  (1933-2007), instrumentiste brésilien.